Sarlóska (1899-ig Sarluska), Szlovákia, Nyitrai kerület, Nagytapolcsányi járás
 Sarlóska, Sarlókajsza része, Szlovákia, Nyitrai kerület, Nyitrai járás